Гуту́евский о́стров — остров в дельте Невы на территории Санкт-Петербурга, ограниченный рекой Екатерингофкой, Морским каналом и Финским заливом. В южной части острова находятся пирсы с причалами, Морской порт, промышленные предприятия.

История 

Финское название Витсасаари ( — «кустарниковый остров»). Употреблялся и русский вариант Кустарниковый остров. Впоследствии применялись названия Круглый остров и Приморский остров (по нахождению острова в Финском заливе).

Современное название в форме Гуттуев остров известно с 1798 года, происходит от фамилии владельца острова, олонецкого купца, сахарозаводчика, владельца пивоваренного завода на острове Конона Ларионовича Гуттуева (Хуттоева). С 1800 года известен вариант Гутуевский остров. Параллельно существовали варианты Гуттуевский остров, Приморский Гуттуев остров, Приморский Гуттуевский остров, Кукуевский остров.

В 1870—1920-е годы остров разделял Межевой канал (ныне засыпан). В 1874—1885 годы в связи с засыпкой реки Батарейки и постройкой Морского канала была намыта значительная территория на северо-западе и присоединены Подбатарейный остров и часть Канонерского острова. В 1920—1960-е годы после засыпки реки Ольховки, Межевого, Внутреннего каналов и части Нового канала к Гутуевскому острову присоединены Вольный и Большой Резвый острова.

Современность 

На Гутуевском острове расположены 2–й район морского порта с комплексом из 14 исторических зданий, находящихся под охраной государства. В северной части сохранились исторические здания таможни и складов, на берегу Морского канала находятся электростанция 1913 года, склады 1915-1916 годов и холодильник 1926-го работы архитектора Андрея Оля и инженера Михаила Штаермана.

В начале 2020-х из-за хорошей транспортной доступности, близости к парку Екатерингоф и наличию набережных, остров признали зоной с высоким потенциалом к редевелопменту, сразу несколько застройщиков предложили свои проекты и концепции его дальнейшего развития.

Достопримечательности 
 Богоявленская церковь
 Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций
 Администрация Морского порта Санкт-Петербурга
 Железнодорожная станция Новый Порт
 Балтийская таможня

География 
<center>
Гутуевский остров на фотоснимке южной части Кировского района:

</div>
</center>

Мосты и тоннели 
С другими островами Гутуевский остров соединяют мосты:
 Екатерингофский мост
 Гутуевский мост
 Резвый мост
 Железнодорожный мост
 Канонерский тоннель на Канонерский остров
 Западный скоростной диаметр

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Острова дельты Невы
Кировский район (Санкт-Петербург)